Hyla pearsoni est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

 Hyla pearsoni Gaige, 1929 est synonyme de Dryaderces pearsoni (Gaige, 1929) 
 Hyla pearsoni Copland, 1960 nec Gaige, 1929 est synonyme de Dryopsophus pearsonianus (Copland, 1961) 

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae
Pelodryadinae